Пузиревський Нестор Платонович (1861—1934) — російський гідротехнік, професор Петербурзького інституту інженерів шляхів.
 Пузиревський Олександр Казимирович (1845—1904) — російський генерал від інфантерії, військовий історик та письменник.
 Пузиревський Петро Михайлович (1901 — після 1946) — полковник інженерних військ СРСР і Народного Війська Польського.
 Пузиревський Петро Степанович (1903 — ? після 1953) — радянський український футболіст та тренер.
 Пузиревський-Пузан Павло Дмитрович (1798—1878) — російський таємний радник, суддя.